W malinowym chruśniaku – wiersz Bolesława Leśmiana ze zbioru Łąka
 W malinowym chruśniaku – album Krystyny Jandy i Marka Grechuty wydany w 1984 roku